Clematis 'Ville de Lyon' — сорт клематиса из группы поздние крупноцветковые ().

Описание сорта 
Диплоид

Вьющийся кустарник, высотой 2,5—5 м, согласно другому источнику 3—3,6 м. Цветёт на побегах текущего года.

Сроки цветения: июль—сентябрь.

Цветки округлые, диаметр ранних цветков 10—15 (20) см, поздних 6—10 см.

Чашелистики широкие, заходят друг на друга, карминово-красные (с возрастом с фиолетовым оттенком), иногда описываются, как вишнёво-красные. Чашелистики более тёмные по краям, кончики и края загнутые. Чашелистиков (4 —) 6 (—7). Тычиночные нити кремово-белые, пыльники ярко-жёлтые.

Сорт активно использовался в гибридизации.

Агротехника 
Местоположение: солнечные или полутенистые участки. К почвам не требователен.

Группа обрезки: 3 (сильная). В первый год рекомендуется производить обрезку над 2—3 парой почек около 20 см от земли, в последующие годы выше.

Зона морозостойкости: 4b—9b.

Примечания 

Ville de Lyon